Popeye kan syfta på:

 Popeye – en amerikansk tecknad serie för dagspressen, se Karl-Alfred
 Popeye (robot) – en israelisk attackrobot 
 Popeye Village – en park i Malta
 Popeye (arkadspel) – ett arkadspel utvecklat och utgivet av Nintendo 1982
 Popeye 2 – ett plattformsspel från 1991, baserat på Karl-Alfred utvecklat av Copya System 
 Popeye (Game Boy-spel) – ett Game Boy-spel från 1990, baserat på seriefiguren Karl-Alfred
 Popeye – originaltitel på en film från 1980, se Karl-Alfred (film, 1980)
 Popeye – Gene Hackmans rollfigur i filmen French Connection